«Королевство кривых зеркал» — новогодний музыкальный фильм режиссёра Александра Игудина. Премьера состоялась 31 декабря 2007 года на телеканале «Россия».

В основе мюзикла — одноимённые сказка Виталия Губарева  и фильм Александра Роу.

Сюжет 
В новогоднюю ночь 2007—2008 юные Маша и Настя хотят стать звёздами шоу-бизнеса. Во время просмотра телевизора они волшебным образом попадают в Королевство Сензиб Уош («Шоу Бизнес» в обратном прочтении). Там их встречает министр Абаж (Юрий Гальцев), который тут же предлагает девочкам пройти фейс-контроль сквозь кривое зеркало, показывающее Машу и Настю старушками. Фейс-контроль сёстры не проходят, но желание попасть в Сензиб Уош настолько велико, что они проникают туда обманным путём.

В это время в Королевстве проводится конкурс «Кривовидения» (аллюзия на «Евровидение»), главным на котором является король Йагупоп (Николай Басков). Продюсер (Юрий Стоянов) и режиссёр (Илья Олейников) просят королеву Анидаг (Лолита) и коршуна Пилифа (Филипп Киркоров) разослать приглашения странам-участницам, но Анидаг и Пилиф игнорируют просьбу с тем, чтобы самим бороться за победу. Свидетелями аферы становятся Маша и Настя, из-за чего они впоследствии вынуждены скрываться.

Продюсер, режиссёр и Абаж пытаются найти замену не приехавшим участникам. За кулисами назревает катастрофа. В это время появляется Королева София Ротару. Продюсер не может понять причину неприезда участников. Пока он думает, Настя и Маша пытаются рассказать продюсеру, что случилось, но по пути Абаж ловит их и запирает в комнате за кулисами. Работник сцены Гурд (Дима Билан) освобождает девочек, за что получает их дружбу и доверие.

Гурд помогает сёстрам добраться до продюсера и раскрыть тайну, но продюсеру это не интересно. У конкурса есть рейтинг, доход, и Король доволен. Для продюсера это главное.

Расстроенные Маша и Настя попадаются в руки Абажа, который сразу же выдворяет девочек из Сензиб Уош. После всех выступлений зрители, конечно же, ждут российских участников. Продюсер решает выпустить на сцену сестёр Толмачёвых и посылает режиссёра за девочками. После их выступления на сцене появляется Алла Пугачёва.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Александр Игудин
 Оператор-постановщик: Алексей Степанов
 Художник-постановщик: Дмитрий Ильичёв
 Художник по костюмам: Алина Герман
 Художники по гриму:
 Анжела Посохова
 Анна Эсмонд
 Хореограф: Галина Морозова
 Креативный продюсер: Александр Катанский
 Генеральный продюсер: Геннадий Гохштейн

Музыкальные номера

Факты 

 В стилистике одноимённой сказки Виталия Губарева имена героев — это слова, прочитанные справа налево
 Мюзикл был снят за две недели, съёмки велись на киноплёнку
 В конкурсе «Кривовидение-2008» принимают участие героини-близняшки, которых играют победительницы детского «Евровидения» 2006 сестры Толмачевы
 Для съёмок мюзикла в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» было построено 12 оригинальных декораций 
 Алина Герман — известный петербургский дизайнер, разработала для героев мюзикла более 150 костюмов
 В мюзикле по-настоящему иностранкой (гражданка Украины) является лишь София Ротару с римейком песни «Червона рута» (запись сделана совместно с рэп-коллективом «Танок на майдани Конго»)
 Грим Юрия Гальцева, который сыграл отрицательного премьер-министра Абажа, длится по 2—2,5 часа 
 Специально для роли короля Йагупопа Николай Басков говорил с настоящим попугаем, чтобы передать тембр его голоса
 В мюзикле снимался попугай по кличке Вакка, который является в Санкт-Петербурге настоящей знаменитостью. Именно он в течение многих лет был лицом программы «Крутятся диски», снимался с Олегом Далем в телефильме «Приключениях принца Флоризеля»
 В новогоднем эфире 31 декабря 2007 года мюзикл «Королевство кривых зеркал» получил рейтинг 9,6 при доле 22,5, что обеспечило ему 6-ю позицию в ТОР-10 наиболее популярных программ новогоднего эфира

Примечания

Ссылки 
 Фильм о фильме «Королевство кривых зеркал»
 Репортаж Екатерины Фесенко на канеле РТР о мюзикле «Королевство кривых зеркал»
 Фотогалерея мюзикла «Королевство кривых зеркал» на сайте Николая Баскова
 Фотогалерея мюзикла «Королевство кривых зеркал» на сайте Димы Билана

Фильмы 2007 года
Фильмы-сказки России
Фильмы-мюзиклы России
Фильмы России 2007 года
2009 год в музыке России
Фильмы, снятые по заказу ВГТРК